То́мас Ку́льтер из Да́ндолка (, 1793—1843) — ирландский врач, ботаник и путешественник XIX века, член Ирландской королевской академии, сотрудник Тринити-колледжа в Дублине, где он в 1840 году основал гербарий. Более всего он известен своими ботаническими исследованиями Мексики, Аризоны и Верхней Калифорнии в начале 1800-х годов.

Будучи врачом в британской компании Реал де Монте () в Мексике (c 1824 до примерно 1829 года), собирал коллекции растений и передавал их в Ирландский национальный ботанический сад в Гласневин, близ Дублина.
В 1831—1883 годах занимался почти исключительно поиском новых растений.

Культер вернулся в Ирландию в 1834 году и позднее стал хранителем гербария в дублинском Тринити-колледже.

Он состоял в переписке с Чарльзом Дарвином.

Именем Культера названы роды растений  B.L.Rob. семейства Зонтичные и  Vasey et Rose семейства Астровые, а также множество видов, среди которых —  D.Don.

Примечания

Литература 
 Frederick V. Coville. The Botanical Explorations of Thomas Coulter in Mexico and California. Botanical Gazette, Vol. 20, No. 12 (Dec., 1895), pp. 519–531
 Hadfield, Miles, et al. 1980. British gardeners. A biographical dictionary. London: A. Zwemmer in association with The Condé Nast Publications.
 E. Charles Nelson & Alan Probert. A Man Who Can Speak Of Plants / Dr Thomas Coulter of Dundalk in Ireland, Mexico and Alta California. Privately published by E. Charles Nelson, Dublin, 1994. ISBN 0-9524847-0-6
 Desmond, Ray. 1994. Dictionary of British and Irish botanists and horticulturists including plant collectors, flower painters and garden designers. New edition, revised and completely updated with the assistance of Christine Ellwood. London: Taylor & Francis and the Natural History Museum. Bristol, Pa.: Taylor & Francis.
 Joseph Ewan. A Man Who Can Speak of Plants: Dr Thomas Coulter (1793—1843) of Dundalk in Ireland, Mexico & Alta California by E. Charles Nelson; Alan Probert. Taxon, Vol. 44, No. 2 (May, 1995), pp. 289–290

Ссылки 
 Гербарий Тринити-колледжа в Дублине

Ботаники по алфавиту
Ботаники Ирландии